VVG steht für:
 Versicherungsvertragsgesetz, das Gesetz für Verträge im (Privat-)Versicherungsbereich
 Verlustarmes Vorschaltgerät, siehe Vorschaltgerät, eine Strombegrenzung bei Gasentladungslampen und Leuchtstoffröhren
 Vereinigung Volkseigener Güter, ein Staatsbetrieb in der DDR
 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft, Zusammenschluss mehrerer Gemeinden desselben Landkreises
 Verdener Verkehrsgesellschaft, siehe Verden-Walsroder Eisenbahn
 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover, einer kommunalen Beteiligungsholding von Landeshauptstadt und Region Hannover
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, regelt die Vollstreckung im Rahmen des österreichischen Verwaltungsverfahrens
 Verkehrsverbund Gmunden, siehe Gmunden#Verkehr
 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald

VVG